

Toponyme 

 Watergate, census-designated place américaine située en Floride ;
 le Watergate, complexe de bâtiments de Washington notamment connus pour le scandale du Watergate ;
 le Watergate, discothèque de Berlin.

Art 

 Watergate, album de bande dessinée de la série Game Over, dessinée par Midam, sorti en 2013 ;
 Watergate,  film américain réalisé par Charles H. Ferguson, sorti en 2018.

Voir aussi